Em 1918–19 no futebol português, o Sporting venceu o Campeonato Regional de Lisboa e o FC Porto o Campeonato Regional do Porto.

Títulos 
 Regionais
 Campeonato Regional de Évora – Casa Pia de Évora
 Campeonato Regional de Lisboa – Sporting
 Campeonato Regional do Porto – FC Porto

 Não-oficiais
 Taça do Império – Benfica

Futebol de 1918 em Portugal
Futebol de 1919 em Portugal
1918–19